Miodio – album dei Prozac+ del 2002
 Miodio – gruppo musicale pop rock italo-sammarinese